Молуккская салангана (Aerodramus infuscatus) — вид птиц семейства стрижиных.

Описание 
Маленький стриж с длиной тела 10 см. Оперение сверху равномерное тёмно-серое, полоса по надхвостью почти незаметна, снизу — бледно-коричневое. Крылья широкие, вторичные маховые перья слегка выгнутые. Хвост вильчатый.

От ближайших родственных видов слегка отличается расцветкой: и у Aerodramus ceramensis, и у Aerodramus sororum полоса по надхвостью заметнее и шире. От Aerodramus vanikorensis, обитающего на той же территории, отличаются большим количеством перьев на лапах и более светлым оперением снизу. При этом бороздки на перьях надхвостья заметные ярко-белые.

Нет информации о том, способен ли вид к эхолокации.

Распространение 
Птицы обитают только на территории Индонезии на островах Сангир и Сиау севернее Сулавеси, а также острова Тернате, Хальмахера, Моротай, Бачан и Оби в северной части Молуккских островов. Птицы ведут оседлый образ жизни. На острове Сангир высота над уровнем моря может достигать 1200 метров. Птицы довольно распространены, в особенности в окрестностях вулкана Аву, хотя на низких высотах встречаются реже. Международный союз охраны природы относит Aerodramus infuscatus к видам, под наименьшей угрозой.

Aerodramus infuscatus и Aerodramus ceramensis обитают в северной и южной части Молуккских островов и их ареалы могут пересекаться, в то время как Aerodramus sororum обитает на только острове Сулавеси. Международный союз охраны природы продолжает объединять эти три таксона в один вид. По его данным общая площадь ареала составляет 931 000 км², птицы обитают только на территории Индонезии.

Питание 
Птицы питаются летающими насекомыми. По наблюдениям на острове Сангир, в отличие от Collocalia esculenta, ведущей охоту между деревьями, данный вид предпочитает питаться над куполом леса.

Размножение 
Предположительно, птицы крепят гнездо, сделанное из растительных материалов, к стене пещеры.

Систематика 
Вид впервые был описан итальянским орнитологом Томмазо Сальвадори в 1880 году на основе экземпляра, полученного на острове Тернате в северной части Молуккских островов. В разное время к родственным таксонам относили ласточковую салангану (Aerodramus hirundinaceus), Aerodramus terraereginae, Aerodramus mearnsi и Aerodramus spodiopygius. С последней некоторые учёные продолжают считать его конспецифичным. Aerodramus infuscatus помещали в Aerodramus francicus или Aerodramus vanikorensis. В 2007 году два подвида Aerodramus infuscatus были выделены в отдельные виды.  обитает на острове Сулавеси,  обитает в южной части Молуккских островов на островах Буру, Боана, Амбон и Серам. Решение в пользу такого деления было основано на заметных различиях у представителей этих таксонов.

В настоящее время Международный союз орнитологов относит Aerodramus infuscatus к роду Aerodramus семейства стрижиных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Aerodramus
Животные, описанные в 1880 году
Птицы Юго-Восточной Азии